Nemaha (Iowa)
Nemaha (Nebraska)

Desambiguações de topônimos